Scogli Bacili (Lagnići) – due piccoli isolotti dell'arcipelago zaratino, in Croazia
 Scogli Bacili (Lukavci) – coppia di isolotti a sud dell'isola di Lesina, in Croazia
 Scogli Bacili (hrid Prvi e hrid Izvanjski) – coppia di isolotti a nord-ovest dell'isola di Curzola, in Croazia